Titine peut désigner :
 une appellation familière de voiture. 
 Titine est un diminutif familier de divers prénoms féminins (Christine, Martine, Clémentine).
 Je cherche après Titine est une chanson française (musique de Léo Daniderff et paroles de Bertal-Maubon) de 1917. 
Titine est une chanson composée par Jacques Brel, inspirée de la précédente.
 Titine est une chanson en charabia de 1917, interprétée par Charlie Chaplin dans Les Temps modernes, elle aussi inspirée de la chanson Je cherche après Titine.
 Titine Badjawe est un personnage liégeois joué par Henriette Brenu.
 La titine ou connectine est une protéine géante des muscles striés.
 Titine est aussi utilisé pour désigner des oiseaux : pour les antillais, la « titine jaune » est le nom vernaculaire du Sucrier à ventre jaune, quand ce même nom désigne la Paruline jaune pour les québécois.

es:Titine